Der Grand Prix 2004 war ein Snooker-Turnier der Saison 2004/05, das vom 2. bis 10. Oktober 2004 in der Guild Hall von Preston stattfand. Nach drei Jahren mit dem Sponsor LG und der Umbenennung in LG Cup, kehrte das Turnier mit dem neuen Sponsor Totesport wieder zum Namen Grand Prix zurück. Der Veranstaltungsort blieb aber gleich.

Titelverteidiger war Mark Williams, der Waliser verlor aber bereits sein Auftaktspiel. Ian McCulloch erreichte nach den British Open 2002 zum zweiten Mal in seiner Karriere ein Profifinale. Auch diesmal verlor er, Sieger wurde Ronnie O’Sullivan, er gewann das Endspiel mit 9:5.

John Higgins gelang in Runde 1 ein Break von 147 Punkten. Nur ein Jahr zuvor hatte Higgins an selber Stelle ebenfalls ein Maximum Break erzielt. Es war das Vierte beim Grand Prix, jedoch konnte niemand, der eines erzielte, anschließend das Turnier gewinnen. Higgins verlor sein Auftaktmatch trotz Maximum mit 3:5.

Preisgeld / Weltranglistenpunkte 
Der Ausstieg des Sponsors LG brachte gegenüber dem Vorjahr einen Einbruch beim Preisgeld von 200.000 £. Die Siegprämie sank um 22.500 £, der Zweite bekam 12.500 £ weniger. Entsprechend wurden auch die weiteren Prämien reduziert. Qualifikanten, die nicht unter die Letzten 64 kamen, bekamen gar keine Prämien mehr, im Vorjahr wurde noch bis zu den Letzten 96 ein zweistelliges Preisgeld gezahlt.

Bei den Punkten für die Weltrangliste gab es dagegen ein Plus von 1.000 Punkten für den Sieger und Zuwächse bis zu den Letzten 64.

Für das Maximum Break gab es eine Zusatzprämie von 20.000 £.

Finalrunde 
Im Vorjahr war das Hauptturnier noch mit 48 Spielern ausgetragen worden. Ab diesem Jahr traten in Preston 64 Spieler an. Damit kehrte man zum Modus bis 1999 zurück. Die Top 32 der Weltrangliste waren für die erste Finalrunde gesetzt. Ihnen wurden die 32 Spieler zugelost, die sich einen Monat zuvor in der Qualifikation in Prestatyn durchgesetzt hatten.

Finale 
Ian McCulloch und Ronnie O’Sullivan standen sich erst zum dritten Mal gegenüber und McCulloch hatte bisher weder gegen O’Sullivan noch ein Profiturnier gewinnen können. Allerdings hatte er schon einmal ein Finale erreicht und stand erstmals in seiner Karriere davor, in die Top 16 der Welt vorzurücken. Der Weltmeister und Weltranglistenerste O’Sullivan war aber klarer Favorit. Er ging in der Partie auch mit 2:0 in Führung und baute den Vorsprung auf 5:1 aus, bevor McCulloch zum ersten Sessionende noch auf 5:3 verkürzen konnte. In der Abendsitzung gewann O’Sullivan dann erneut die ersten beiden Frames und der Spielstand von 7:3 setzte McCulloch schon unter Druck. Zweimal konnte er noch verkürzen, aber letztlich gewann der Weltmeister deutlich mit 9:5. Es war O’Sullivans 16. Weltranglistensieg, aber sein einziger Sieg beim Grand Prix.

Qualifikation 
Am 8. und 9. September 2004 wurde im Pontin's Centre in Prestatyn (Wales) eine Qualifikationsrunde ausgetragen. Die Spieler von Platz 33 bis Platz 96 der Weltrangliste spielten aus, wer die Top 32 im Hauptturnier herausfordern durfte.

Qualifikationsrunde

|

|}
|}

Century-Breaks 
16 Spieler erzielten im Hauptturnier 34 Breaks von mindestens 100 Punkten. John Higgins erzielte in Runde 1 das 49. Maximum Break der Snookergeschichte. Es war sein drittes innerhalb eines Jahres und sein fünftes insgesamt. Weitere 8 Centurys gab es in der Qualifikation verteilt auf 8 Spieler.

Hauptturnier

Qualifikation

Quellen 

2004
Snookerveranstaltung 2004
Billardturnier in Preston